Konstantinidis ist der Familienname folgender Personen:

 Aris Konstantinidis (1913–1993), griechischer Architekt
 Aristidis Konstantinidis, griechischer Radsportler
 Christos Konstantinidis (* 1965), griechischer Gewichtheber 
 Giannis Konstantinidis (1903–1984), griechischer Komponist
 Jannis Konstantinidis (* 1979), Basketballspieler
 Konstantinos Konstantinidis (* 1972), griechischer Fußballspieler
 Paris Konstantinidis (* 1954), griechischer Basketballtrainer und Funktionär
 Vasilis Konstantinidis (* 1987), griechischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Stratos Constantinidis (* 1949), griechischer Theaterwissenschaftler
 Constantinides